Oznaczenia substancji niebezpiecznych:
 Europejskie piktogramy ostrzegawcze – oznakowanie niebezpiecznych substancji według Dyrektywy 67/548/EWG.
 HMIS – System Identyfikacji Materiałów Niebezpiecznych stosowany w Stanach Zjednoczonych.
 NFPA 704 – amerykański system oznaczania substancji (National Fire Protection Association 704).
 Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia – oznakowanie niebezpiecznych substancji według klas i kategorii zagrożeń GHS i będące częścią tego systemu.
 Zwroty bezpieczeństwa – wyjaśnienia zwrotów bezpieczeństwa podczas używania substancji lub produktu oznaczane symbolem Sx (ang. Safety).
 Zwroty ryzyka – oznaczenia ryzyka podczas używania substancji lub produktu oznaczane symbolem Rx (ang. Risk).
 Zwroty wskazujące środki ostrożności – oznaczenia określające środki ostrożności, które należy przedsięwziąć celem zapobiegnięcia szkodliwym skutkom narażenia na niebezpieczne chemikalia, oznaczane symbolem Px będące częścią GHS.
 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia – oznaczenia określające zagrożenie oraz jego charakter i nasilenie oznaczane symbolem Hx (ang. Hazard) lub EUHx będące częścią GHS.

Bezpieczeństwo chemiczne